Театр абсурда, или драма абсурда, — абсурдистское направление в западноевропейской драматургии и театре, возникшее в начале 1950-х годов, во французском театральном искусстве.

Театр абсурда является частью литературы абсурда. В абсурдистских пьесах (драмах), в отличие от логичных пьес обычной драматургии, автор передаёт читателю и зрителю своё ощущение какой-либо проблемы, постоянно нарушая логику, поэтому зритель, привыкший к обычному театру, оказывается сбит с толку и испытывает дискомфорт, что и является целью «нелогичного» театра, нацеленного на то, чтобы зритель избавился от шаблонов в своем восприятии и взглянул на свою жизнь по-новому. Сторонники «логичного» театра говорят, что мир в «театре абсурда» представлен как бессмысленное, лишённое логики нагромождение фактов, поступков, слов и судеб, однако при чтении таких пьес можно заметить, что они составлены из ряда вполне логичных фрагментов. Логика же связи этих фрагментов резко отличается от логики связи частей «обычной» пьесы. Наиболее полно принципы «абсурдизма» были воплощены в драмах «Лысая певица» (La cantatrice chauve, 1950) румынско-французского драматурга Эжена Ионеско и «В ожидании Годо» (Waiting for Godot, 1952) ирландского писателя Сэмюэла Беккета. Приёмами искусства абсурда пользовались в своём творчестве также французские драматурги Жан Жене, Артюр Адамов, английские писатели Гарольд Пинтер, Н. Симпсон и некоторые другие.

История 
Термин «театр абсурда» впервые появился в работах театрального критика , в 1962 году написавшим книгу с таким названием. Эсслин увидел в определённых произведениях художественное воплощение философии Альбера Камю о бессмысленности жизни в своей основе, что он проиллюстрировал в своей книге «Миф о Сизифе». Считается, что театр абсурда уходит корнями в философию дадаизма, поэзию из несуществующих слов и авангардистское искусство 1910—1920-х. Несмотря на острую критику, жанр приобрёл популярность после Второй мировой войны, которая продемонстрировала неопределённость и эфемерность человеческой жизни. Введённый термин также подвергался критике, появились попытки переопределить его как «анти-театр» и «новый театр». По Эсслину, абсурдистское театральное движение базировалось на постановках четырёх драматургов — Эжена Ионеско, Сэмюэла Беккета, Жана Жене и Артюра Адамова, однако он подчёркивал, что каждый из этих авторов имел свою уникальную технику, выходящую за рамки термина «абсурд». Часто выделяют следующую группу писателей — Том Стоппард, Фридрих Дюрренматт, Фернандо Аррабаль, Гарольд Пинтер, Эдвард Олби и Жан Тардьё. Эжен Ионеско не признавал термин «театр абсурда» и называл его «театром насмешки».

Вдохновителями движения считают Игоря Стравинского, Альфреда Жарри, Луиджи Пиранделло, Станислава Виткевича, Гийома Аполлинера, сюрреалистов и многих других.

Движение «театра абсурда» (или «нового театра»), очевидно, зародилось в Париже как авангардистский феномен, связанный с маленькими театрами в Латинском квартале, а спустя некоторое время обрело и мировое признание.

Считается, что театр абсурда отрицает реалистичные персонажи, ситуации и все другие соответствующие театральные приёмы. Время и место неопределённы и изменчивы, даже самые простые причинные связи разрушаются. Бессмысленные интриги, повторяющиеся диалоги и бесцельная болтовня, драматическая непоследовательность действий, — всё подчинено одной цели: созданию сказочного, а может быть и ужасного, настроения.

Критики такого подхода, в свою очередь, указывают, что персонажи пьес «абсурда» вполне реалистичны, как и ситуации в них, не говоря уже о театральных приемах, а намеренное разрушение причинно-следственных позволяет драматургу сбить зрителя со стандартного, шаблонного, способа мышления, заставляет его прямо по ходу пьесы искать разгадку алогичности происходящего и в результате более активно воспринимать сценическое действие.

Сам Эжен Ионеско так писал о «Лысой певице»:

Ощутить абсурдность банальности и языка, их фальшь — уже продвинуться вперёд. Чтобы сделать этот шаг, мы должны раствориться во всём этом. Комическое есть необычное в его первозданном виде; более всего меня изумляет банальность; скудость наших ежедневных разговоров — вот где гиперреальное.

Кроме того, алогичность, парадокс, как правило, производит на зрителя комическое впечатление, через смех открывая человеку абсурдные стороны его существования. Кажущиеся бессмысленными интриги и диалоги вдруг открывают зрителю мелочность и бессмысленность его собственных интриг и разговоров с близкими и друзьями, приводя его к переосмыслению своей жизни. Что же касается драматической непоследовательности в пьесах «абсурда», то она практически полностью соответствует «клиповому» восприятию современного человека, в голове у которого в течение дня смешиваются телевизионные передачи, реклама, сообщения в соцсетях, телефонные смс — все это сыпется на его голову в самом беспорядочном и противоречивом виде, представляя собой непрекращающийся абсурд нашей жизни.

Нью-йоркская Театральная компания без названия № 61 (Untitled Theater Company #61) заявила о создании «современного театра абсурда», состоящего из новых постановок в этом жанре и переложений классических сюжетов новыми режиссёрами. Среди других начинаний можно выделить проведение Фестиваля работ Эжена Ионеско.

«Традиции французского театра абсурда в русской драме существуют на редком достойном примере. Можно упомянуть Михаила Волохова. Но философия абсурда до сего дня в России отсутствует, так что её предстоит создать.»

Театр абсурда в России 
Одним из первых произведений в жанре театра абсурда является пьеса «Весна священная» композитора Игоря Стравинского.

Основные идеи театра абсурда разрабатывались членами группы ОБЭРИУ ещё в 1930-х годах, то есть за несколько десятилетий до появления подобной тенденции в западноевропейской литературе. В частности, одним из основоположников русского театра абсурда был Александр Введенский, который написал пьесы «Минин и Пожарский» (1926), «Кругом возможно Бог» (1930—1931), «Куприянов и Наташа» (1931), «Ёлка у Ивановых» (1939) и т. п. Кроме того, в подобном жанре работали и другие ОБЭРИУты, например, Даниил Хармс.

В драматургии более позднего периода (1980-е годы) элементы театра абсурда можно встретить в пьесах Людмилы Петрушевской, в пьесе Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», ряде других произведений.

Представители 

 Адамов, Артюр ()
 Беккет, Сэмюэл ()
 Введенский, Александр Иванович
 Виткевич, Станислав Игнацы ()
 Волохов, Михаил Игоревич 
 Гавел, Вацлав ()
 Жене, Жан ()
 Ионеско, Эжен ()
 Казаков, Владимир Васильевич
 Камю, Альбер ()
 Кэрролл, Льюис ()
 Мрожек, Славомир ()
 Олби, Эдвард ()
 Пинтер, Гарольд ()
 Ружевич, Тадеуш ()
 Стоппард, Том ()
 Хармс, Даниил Иванович

Примечания

Литература 
 Esslin M. The Theatre of the Absurd. — Eyre & Spottiswoode, 1962.
 Esslin M. Absurd Drama. — Penguin, 1965.
 Гальцова Е. Д. Сюрреализм и театр. К вопросу о театральной эстетике французского сюрреализма. — М.: Изд-во РГГУ, 2012.
 Беккет С. В ожидании Годо: пьесы : перевод с французского. — М.: Классика, 2010. — 284 с.
 Ионеско Э. Носорог: пьесы. Пер. с фр. Л. Завьяловой, И. Кузнецовой, Е. Суриц. — СПб.: Азбука-классика, 2008. — 320 с.
 Кондаков Д. А. Творчество Эжена Ионеско в контексте идейно-художественных исканий европейской литературы XX века. — Новополоцк: Изд-во ПГУ, 2008. — 188 с.
 Театр абсурда. Сб. статей и публикаций. — СПб., 2005.
 Беккет С. Никчемные тексты. Пер. Е. В. Баевской. — СПб.: Наука, 2003. — 338 с.
 Эсслин М. Театр абсурда. Пер. с англ. Г. Коваленко. — СПб.: Балтийские сезоны, 2010.
 Ионеско Э. Собр. соч. Пер. с фр. — СПб.: Симпозиум, 1999. — 464 с.
 Генис А. Беккет: поэтика невыносимого.
 Штутина Ю. Сумрачный век. Сто лет Сэмюэлю Беккету.

Ссылки 

 Эжен Ионеско. Есть ли будущее у театра абсурда?
 Скандальный драматург Михаил Волохов о матерщине и философии театра абсурд
 Григорий Померанц. Язык абсурда
 О театре абсурда
 Абсурдная драма
 Эжен Ионеско. Театр абсурда

Виды и жанры театра
Абсурдизм
Искусство XX века